

Patronyme 

(par ordre chronologique)
 Jean t'Serclaes de Tilly (1559-1632), chef de guerre wallon ;
 Charles Legardeur de Tilly (1616-1695), Gouverneur de Trois-Rivières ;

 Alberto Octavio t'Serclaes de Tilly (1646-1715), général espagnol ;
 François-André de Tilly (1686-1775), évêque d'Orange ;
 François-Jean Orceau de Fontette (1718-1794), marquis de Tilly-sur-Seulles, magistrat et intendant de la généralité de Caen ;
 François Joseph Paul de Grasse (1722-1788), marquis de Grasse Tilly, amiral français ;
 Armand Le Gardeur de Tilly (1733-1812), amiral français ;
 Jacques Louis François de Tilly (1749-1822), général français de la Révolution ;
 Alexandre de Tilly (1761-1816), mémorialiste ;
 Alexandre de Grasse-Tilly (1765-1845), marquis de Tilly (Yvelines) ;
 Charles de Tilly (1775-1855), homme politique français ;
 Joseph Marie Tilly (1837-1906), mathématicien et officier d'artillerie belge ;
 Charles Tilly (1929-2008), sociologue américain ;
 Richard H. Tilly (1932-2023), professeur des universités américain ;
 Theresa Tilly (née en 1953), actrice américaine ;
 Thierry Tilly (né en 1965), « gourou » des « reclus de Monflanquin ».

Familles 
 Famille de Tilly, Normandie, Tilly-sur-Seulles ;
 Famille d'Harcourt, Normandie, Tilly-sur-Seulles ;
 Famille Le Roux de Tilly, Normandie, Boissey-le-Châtel ;
 Famille de Grasse-Tilly, Normandie, Tilly (Yvelines).

Pseudonyme 

 Tilly (né en 1946), nom de plume de François-Louis Tilly, dramaturge et metteur en scène français ;
 Jennifer Tilly (née en 1958) et Meg Tilly (née en 1960), pseudonymes de Jennifer et Margaret Chan, actrices américaines ;
 Tilly, nom d’artiste de Sylviane Duruel-Boissy, peintre figuratif français de la Manche.

Toponyme 

 Tilly, section de la commune belge de Villers-la-Ville située en région wallonne dans la province du Brabant wallon
 Tilly ou Tilli, une localité du Burkina Faso
 Tilly, commune française de l’Eure
 Tilly, commune française de l’Indre
 Tilly, commune française des Yvelines
Tilly-Capelle, commune française du Pas-de-Calais
Tilly-la-Campagne, commune française du Calvados
Tilly-sur-Meuse, commune française de la Meuse
Tilly-sur-Seulles, commune française du Calvados
Saint-Antoine-de-Tilly, municipalité du Québec
Château de La Motte-Tilly, situé en la commune de La Motte-Tilly, dans le département français de l'Aube.
Château de Tilly, situé sur la commune de Boissey-le-Châtel, dans l'Eure.

Références 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme anglais